Авистла има више значења:
 Авистла (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Авистла (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику